

Sigle 
 Bashkirian Airlines
 Bolloré Africa Logistics 
 Brigate Autonome Livornesi
 British-Anti-Lewisite  – dimercaprolo
 Broncho-Alveolar Lavage  – lavaggio bronco-alveolare

Astronomia 
 8678 Bäl – asteroide del sistema solare

Cinema
Bal – film del 2010 diretto da Semih Kaplanoğlu

Codici 
 BAL – codice aeroportuale IATA della base aerea di Batman (Turchia)
 bal – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua baluchi
 BAL – codice ISO 3166-2:AF di Balkh (Afghanistan)
 BAL – codice ISO 3166-2:AZ di Balakan (Azerbaigian)
 BAL – codice ISO 3166-2:BF della Provincia di Balé (Burkina Faso)

Informatica 
 BAL – linguaggio di programmazione

Militaria 
 3K60 Bal – sistema missilistico da difesa costiera di fabbricazione russa

Persone 
 Andrij Bal' – allenatore di calcio e calciatore ucraino, sovietico fino al 1991
 Anton Bal – arcivescovo cattolico papuano
 Cees Bal – ex ciclista su strada e pistard olandese
 Duygu Bal – pallavolista turca
 Mieke Bal – docente e artista olandese
 Randall Bal – nuotatore statunitense
 Sunil Bal – calciatore nepalese